Västertorp (district), district in het zuiden van Stockholm, Zweden
 Västertorps Skulpturpark, beeldenpark in bovengenoemd district
 Västertorp (metrostation), metrostation in de omgeving van Stockholm, Zweden